Barrierefreie Literatur kann folgendes meinen:

 Hörbücher für Blinde 
 Schriftmaterial in Großdruck für Sehbehinderte
 Schriftmaterial in einfacher Sprache oder in Leichter Sprache
 Übertragung von Texten in Gebärdensprache mit Videotechnik-basierter Wiedergabe